Марманья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Орийак-4. Округ коммуны — Орийак.

Код INSEE коммуны — 15118.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 10 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 736 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 458 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 333 были экономически активными, 125 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 333 активных работали 303 человека (175 мужчин и 128 женщин), безработных было 30 (14 мужчин и 16 женщин). Среди 125 неактивных 44 человека были учениками или студентами, 53 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV век). Памятник истории с 2005 года
  (XV век). Памятник истории с 1993 года
  (1461 год). Памятник истории с 1987 года
 Церковь Сен-Сатюрнен (XIV—XV века). Памятник истории с 1993 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь